Sedmá armáda může být:
 7. armáda (Německé císařství) – německá armáda za první světové války
 7. armáda (Wehrmacht) – německá armáda za druhé světové války
 7. armáda (Rakousko-Uhersko) – armáda Rakouska-Uherska za první světové války
 7. armáda (Ruské impérium) – armáda carského Ruska
 7. armáda (Sovětský svaz) – armáda Sovětského svazu
 Sedmá armáda Spojených států amerických – armáda Spojených států amerických působící trvale v Evropě